Округ Панола () — округ штата Миссисипи, США. Население округа на 2000 год составляло 34 274 человека. В округе два административных центра — города Бейтсвилл и Сардис.

История 
Округ Панола основан в 1836 году.

География 
Округ занимает площадь 1771,6 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Панола проживало 34 274 человека (данные Бюро переписи населения США). Плотность населения составляла 19,3 человека на квадратный километр.

Примечания 

Округа Миссисипи